Campagna dell'Africa occidentale della prima guerra mondiale
 Campagna dell'Africa occidentale della seconda guerra mondiale